Сора (Sora) — муніципалітет в Італії , у регіоні Лаціо , провінція Фрозіноне . 
 Кім Сора (23 лютого 1993 ) — корейська біатлоністка
 Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна (1896–1971) — українська письменниця, громадсько-культурна діячка.